Хайлис () — греческая и еврейская фамилия.

 Хайлис, Андреас — кипрский футболист.
 Хайлис, Гедаль Абрамович (1928—2020) — учёный в области теории и расчёта сельскохозяйственных машин, доктор технических наук.
 Хайлис, Кириакос (род. 1978) — кипрский футболист.
 Хайлис, Такис — кипрский футболист.
 Хайлис, Христос (род. 1967) — кипрский футболист.